Konklave 1605 steht für:

 Konklave März 1605, Wahl von Leo XI. zum Papst
 Konklave Mai 1605, Wahl von Paul V. zum Papst